Baise peut faire référence à : 

 Baise, ville de Chine ;
 Rapport sexuel ;
 Baise, une race de chevaux.

Voir aussi 
 Baise-main
 
 Je-ne-baise-plus
 Je baise votre main, Madame